В США насчитывается два округа с названием Бристол ():
 Бристол — округ в США, в штате Массачусетс.
 Бристол — округ, расположенный в штате Род-Айленд, США.
 См. также 
 Бристоль (значения)